Brian Teacher ha battuto in finale Kim Warwick 7-5 7-6 6-2.

Teste di serie

  Guillermo Vilas (semifinali)
  Ivan Lendl (secondo turno)
  José Luis Clerc (secondo turno)
  Vitas Gerulaitis (primo turno)
  Brian Gottfried (terzo turno)
  John Sadri (quarti di finale)
  Victor Amaya (terzo turno)

  Brian Teacher (campione) 
  Yannick Noah (primo turno) 
  Bill Scanlon (quarti di finale) 
  Víctor Pecci (secondo turno) 
  Paul McNamee (quarti di finale) 
  Peter Fleming (primo turno) 
  Kim Warwick (finale) 
  Peter McNamara (semifinali)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 1980